Валерий Филимонов:
 Филимонов, Валерий Николаевич (род. 1960) — российский фармацевт, в 2016—2018 гг. председатель Государственного совета Чувашской Республики.
 Филимонов, Валерий Павлович (1946—2020) — русский православный писатель, публицист, агиограф.